FF peut être un symbole, un code ou un sigle.

Symbole 
 Dans le système hexadécimal, FF représente le nombre décimal 255.
  est le symbole de fortissimo, une nuance en musique.

Code 
 FF, Fort-de-France (liste des quartiers maritimes)
 ff, peul (ISO 639)
 0xFF, y minuscule tréma « ÿ » (norme ISO/CEI 8859-1)

Sigle 

 FF, franc français, officiellement : FRF (code ISO).
 FF, Ferrari Four, une automobile de grand tourisme développée par le constructeur automobile italien Ferrari.
 FF, form feed en anglais, soit littéralement « alimentation en formulaire » ; en pratique « saut de page ».
 FF, Fonky Family, groupe de rap marseillais.
 FF, Final Fantasy, série de jeux vidéo à succès.
 FF, Fortress Forever, jeu vidéo basé sur Team Fortress.
 FF, abréviation alternative de Firefox, un navigateur web (l'abréviation correcte est Fx).
 FF, Fear Factory, groupe de metal.
 FF, Foo Fighters, groupe de rock.
 FF, France Football, magazine de football français.
 FF, Friendly Fire : tir fratricide, fait de tirer sur ses équipiers en langage militaire ou dans le jargon des jeux vidéos.
 ff, faisant fonction : remplaçant momentanément une personne dans sa fonction.
 FF, « forfait », abréviation signifiant déclarer forfait dans le jargon des jeux vidéos.
 FF, Fuck Friend, abréviation désignant un(e) ami(e) avec qui on a des relations sexuelles.
 #FF, Follow Friday (sur Twitter ou le Fédivers) : indique, chaque vendredi, les recommandations de comptes auxquels s'abonner, sur des réseaux sociaux numériques.
 FF, fist-fucking, pratique sexuelle consistant à introduire au moins la main dans l'anus du partenaire.
 FF, Fantastic Four, groupe de super-héros de l'univers Marvel appelé en français Quatre Fantastiques.
 FF, Jensen Formula Ferguson, une automobile anglaise de grand tourisme développée dans les années 60 par le  constructeur automobile anglais Jensen.
 FF, Frequent Flyer, pour indiquer le numéro d'adhérent à un programme de fidélité, lors d'un vol ou d'une location de voiture en particulier.
 FF, pour Florence Foresti, humoriste et actrice française.
 FF, pour François Fillon, homme politique français.
 FF, pluriel de frère (F) (religieux ou maçonnique). Selon l'usage, au pluriel, on double l'abréviation relative au titre de la personne.

Code
Code de langue